Maja je lahko:
 Maja, ime
 Čebelica Maja
 Maja, mitološko bitje iz Tolkienove mitologije
 Maja, Glina (Hrvaška)
 Maja, roman Nade Kraigher